Aleksander Gierymski (1850 w Warszawie, zm. między 6 a 8 marca 1901 – polski malarz, brat Maksymiliana
 Maksymilian Gierymski (1846–1874) – polski malarz, brat Aleksandra
 Tadeusz Gierymski (1928–2009) – polski poeta i prozaik